Cours est un nom commun (écrit alors sans majuscule) ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 

 Cours (économie), au sens économique, exemples : cours d'une valeur boursière, cours d'une monnaie
 Cours (voie) : forme de boulevard urbain ou de promenade
 Cours d'eau : rivière
 Cours (leçon) : leçon à l'école (cours de géographie, cours de mathématiques...), enseignement dans un domaine donné
 Cours (temps) : mouvement ou temps (au cours de l'année, courir...)
 Cours : en construction, un alignement de pièces

Communes et anciennes communes 

 Cours (Lot), commune française du Lot
 Cours (Lot-et-Garonne), commune française de Lot-et-Garonne
 Cours (Nièvre), ancienne commune française de la Nièvre, associée de Cosne-sur-Loire depuis 1973
 Cours (Rhône), commune française du Rhône, nom porté naguère par une ancienne commune qui fut intégrée à Cours-la-Ville 
 Cours (Deux-Sèvres), commune française des Deux-Sèvres
 Cours (Yonne), ancienne commune française de l'Yonne, aujourd'hui intégrée à Grimault

Personnalité 
 Cours (général), général byzantin du .

Voir aussi 
 Cours-de-Monségur, commune française de la Gironde
 Cours-de-Pile, commune française de la Dordogne
 Cours-la-Ville, ancienne commune française du Rhône, devenue commune déléguée de Cours en 2016
 Cours-les-Bains, commune française de la Gironde
 Cours-les-Barres, commune française du Cher

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France